Tambor — instrumento musical de percussão
Tambor (arquitetura) — elemento da arquitetura eclesiástica
Tambor (arma de fogo) — peça rotativa que abriga munições
Tambor (banda) — grupo musical português de pop
Enterolobium glaziovii — espécie vegetal
Tambor (carnaval) — enredo campeão do carnaval do Rio de Janeiro de 2009

Localidades
Tambor (Costa Rica) — cidade de Puntarenas
Tambores (Uruguai) — localidade do município homónimo

Desambiguações de topônimos